Jan Falkowski z Falkowa (ok. 1370-1436) – kanonik krakowski, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1418 roku
 Jan Kanty Falkowski (1901-1940) – polski etnograf
 Jan Falkowski (1912-2001) – polski pilot myśliwski
 Jan Falkowski (ur. 1938) – polski geograf